Kupfervitriol ist eine veraltete Bezeichnung für:
 Kupfersulfat, in der Chemie das Kupfersalz der Schwefelsäure im Allgemeinen
 Chalkanthit als natürlich vorkommendes Mineral im Speziellen